Eye (englisch „eye“: Auge) steht für
 Eye Industries, Plattenlabel
 Kurzform von Private Eye, britisches Satiremagazin
 Eye (Zeitschrift), britische Zeitschrift für Graphikdesign
 eine Kurzgeschichtensammlung von Frank Herbert, in der deutschen Ausgabe „Auge“
 Eye, der neue Name des Filmmuseums in Amsterdam.

Eye bezeichnet in der Geografie:
 Eye (St. Niklaus), Weiler der Gemeinde St. Niklaus im Kanton Wallis, Schweiz
 Eye (Suffolk), Ort in Suffolk, England
 Eye (Cambridgeshire), Ort in Cambridgeshire, England
 Eye (Herefordshire), Ort in Herefordshire, England
 Eye, Halbinsel der schottischen Insel Lewis, siehe Point (Lewis)
 Eye Green, Ort in Cambridgeshire, England
 Eye Water, Fluss in Schottland

Eye ist der Familienname folgender Personen:
 August von Eye (1825–1896), deutscher Dichter, Philosoph, Schriftsteller, Kultur- und Kunsthistoriker und Maler

EYE steht als Abkürzung für:
 European Youth Event

Siehe auch:
 River Eye

Abkürzung